Il existe dans le monde différentes routes A9 :
  Arthur Highway, route australienne
  Route A9 en Lettonie
  Route A9 en Lituanie
  Route du Royaume-Uni A9, reliant Édimbourg à Thurso ;

Voir aussi